Нижнедубенск — село в Кузнецком районе Пензенской области. Входит в Анненковский сельсовет.

География 
Расположено на правом берегу реки Тютнярь в 23 км к юго-западу от Кузнецка.

Этимология
Названо по фамилии помещика Б. Л. Дубенского, владельца села. Прежние названия — Нижнедубенское, Нижне-Дубенское, Нижнее Дубенское, Архангельское.

Население 

На 1.1.2004 — 6 хозяйств, 11 жителей. В 2007 — 7 жителей.

Видео

Примечания 

Населённые пункты Кузнецкого района (Пензенская область)